Valentin Vada (6 de março de 1996) é um futebolista profissional argentino que atua como meia.

Carreira 
Valentin Vada começou a carreira no . 

Naturais de Santa Fé (Argentina)
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne